Warwick Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Warwick Brook (We-Wah Lake), Bach in New York 
 Warwick Brook (Bucks Horn Brook), Bach in Rhode Island